Angel kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernand Angel
 Martin Vivian Angel

Robotskapade auktorsförkortningar